Уэстовер, иногда неправильно Вестовер () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Уэстовер, Артур (1864—1935) — канадский стрелок.
 Уэстовер, Винифред (1899—1978) — американская киноактриса.
  (1883—1938) — американский генерал, командующий  (1935—1938).
  (1886—1966) — американский художник комиксов.
  (род. 1986) — американский мемуарист, эссеист и историк.
Псевдонимы
 Дел Шеннон (1934—1990; наст. имя Чарльз Уидон Уэстовер) — американский певец и музыкант.

Топоним США 
  — город в Алабаме.
  — город в Западной Виргинии.
  — боро в Пенсильвании.
  — городок в Техасе.
Районы городов (нейборхуды)
  — нейборхуд в округе Арлингтон (штат Виргиния).
  — район города Стамфорд (штат Коннектикут).

Авиационное 
  — резервная база ВВС США в Массачусетсе.
  — гражданский аэропорт в Массачусетсе.

Историческое 
  — историческая колониальная плантация в округе Чарльз-Сити (штат Виргиния).
  — историческая церковь в округе Чарльз-Сити (штат Виргиния).
  — историческая ферма в городке  (штат Массачусетс).

См. также 
 Уэст и Овер